1550, een getal dan wel jaar in Romeinse cijfers
 Maag-, Darm- en Leverziekten, interne geneeskunde of inwendige geneeskunde 
 Maag-, darm- en leververpleegkundige, een verpleegkundige die patiënten verzorgt en begeleidt met aandoeningen aan de maag, darmen of lever
 Maag-, darm en leverarts, gespecialiseerde internist 
 Moldavische leu, de munteenheid van Moldavië